Вальтер Хуземан (; 2 декабря 1909 года, Киль, Германия — 13 мая 1943 года, Берлин, Германия) — коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 
Вальтер Хуземан вырос в Берлине, куда переехала семья. После школы освоил профессию жестянщика. В 1924 году в Коммунистический союз молодёжи в берлинском Панкове. В 1928 году вступил в Коммунистическую партию Германии. В 1929 году возглавил антифашистскую молодую гвардию в Берлине и Бранденбурге. С 1930 по 1933 год был волонтером и редактором органов печати компартии в Берлине (Die Rote Fahne), Эссене (Ruhr-Echo) и Мангейме (Mannheimer Arbeiterzeitung).

После закрытия изданий нацистами в 1933 году Вальтер Хуземан вступил в движение Сопротивления в Берлине. В конце ноября 1936 года он вместе с отцом был арестован. Без суда оба были отправлены в концентрационный лагерь Заксенхаузен, в 1937 году его перевели в концентрационный лагерь Бухенвальд. После своего освобождения в сентябре 1938 года, он снова работал жестянщиком. Через жену Марту он вошел в группу Харро Шульце-Бойзена и Арвида Харнака.

19 сентября 1942 года был арестован гестапо на рабочем месте. 26 января 1943 года Имперский военный трибунал приговорил его к смертной казни. 13 мая 1943 года приговор привели в исполнение в тюрьме Плётцензее в Берлине.

Память 
В ГДР, многие общественные здания и улицы носили его имя (ныне некоторым из них вернули исторические названия).

Литература 
 Luise Kraushaar: Deutsche Widerstandskämpfer 1933—1945. Biographien und Briefe. Band 1. Dietz, Berlin 1970, S. 438—443.
 Gert Rosiejka: Die Rote Kapelle. «Landesverrat» als antifaschistischer Widerstand. Mit einer Einführung von Heinrich Scheel. Ergebnisse-Verlag, Hamburg 1986, ISBN 3-925622-16-0.
 Regina Griebel, Marlies Coburger, Heinrich Scheel: Erfasst? Das Gestapo-Album zur Roten Kapelle. Audioscop, Halle/Saale 1992.
 Peter Steinbach, Johannes Tuchel (Hrsg.): Lexikon des Widerstandes 1933—1945. 2. Auflage. C. H. Beck, München 1998, S. 97f.

Ссылки 
 Мемориал

Члены Красной капеллы
Заключённые концлагеря Заксенхаузен
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Казнённые за шпионаж
Члены Коммунистической партии Германии
Умершие в Плётцензее
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1943 году